Veigel ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhart Veigel (* 1938), deutscher Fluchthelfer
 Ewald Veigel (* 1936), deutscher Politiker (FDP)
 Valentin Veigel (1802–1863), österreichischer Offizier
 Walter Veigel (1908–1986), deutscher Widerstandskämpfer (KPD) und Staatsfunktionär (SED)
 Werner Veigel (1928–1995), deutscher Nachrichtensprecher
 Andreas Veigel, Stuttgart-Bad Cannstatt, ehemaliger Hersteller von Automobilzubehör (Tachometer, Drehzahlmesser usw.)

Siehe auch:
 Veigl
 Feigel